

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowas
 Skarszyny – osada w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Sadowie
 Skarszyny – część wsi Broniszowice w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bodzechów

Zobacz też 
 Skarszyn